Juan Ernesto II de Sajonia-Weimar (Weimar, 11 de septiembre de 1627-ibidem, 15 de mayo de 1683) fue un duque de Sajonia-Weimar.

Biografía 
Era el segundo hijo, aunque el mayor de los hijos supervivientes, del duque Guillermo de Sajonia-Weimar y de Leonor Dorotea de Anhalt-Dessau.

Después de la muerte de su padre en 1662, se convirtió en el duque reinante. En 1672, Juan Ernesto dividió sus posesiones con sus hermanos menores. Él retuvo Weimar, su hermano Juan Jorge I recibió Eisenach, y su otro hermano, Bernardo, recibió Jena. Finalmente, los territorios divididos, Sajonia-Weimar, Sajonia-Eisenach (1741) y Sajonia-Jena (1690) fueron recombinados.

Como su padre, Juan Ernesto estuvo particularmente interesado en las artes (véase Sociedad Fructífera). También era un ávido cazador. Otorgando su primordial interés a estas pesquisas, confió las riendas del gobierno a su canciller.

En Weimar, el 14 de agosto de 1656, Juan Ernesto contrajo matrimonio con Cristina Isabel (23 de junio de 1638-7 de junio de 1679), una hija del duque Juan Cristián de Schleswig-Holstein-Sonderburg (26 de abril de 1607-28 de junio de 1653). Tuvieron cinco hijos:
 Ana Dorotea (Weimar, 12 de noviembre de 1657-Quedlinburg, 23 de junio de 1704), princesa-abadesa de Quedlinburg (1685-1704).
 Guillermina Cristina (Weimar, 26 de enero de 1658-Sondershausen, 30 de junio de 1712), desposó el 25 de septiembre de 1684 a Cristián Guillermo de Schwarzburgo-Sondershausen.
 Leonor Sofía (Weimar, 22 de marzo de 1660-Lauchstädt, 4 de febrero de 1687), desposó el 9 de julio de 1684 al duque Felipe de Sajonia-Merseburgo-Lauchstädt.
 Guillermo Ernesto (Weimar, 19 de octubre de 1662-ib., 26 de agosto de 1728), duque de Sajonia-Weimar.
 Juan Ernesto III (Weimar, 22 de junio de 1664-ib., 10 de mayo de 1707), duque de Sajonia-Weimar.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Ernst Wülcker: Johann Ernst, Herzog von Sachsen-Weimar. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 14, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, pp. 360-362.
 Karl Helmrich: Geschichte des Grossherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach, Weimar 1852, S. 102 (Digitalizado)

Personas de Weimar
Duques de Sajonia-Weimar del siglo XVII (Casa de Wettin)